Кубок Европы по спортивной ходьбе 2013 года прошёл 19 мая в курортном городе Дудинце (Словакия). Сильнейших выявляли взрослые спортсмены и юниоры до 20 лет (1994 года рождения и моложе). Были разыграны 10 комплектов медалей (по 5 в личном и командном зачёте).

На старт вышли 282 ходока из 29 стран Европы (124 мужчины, 58 женщин, 54 юниора и 46 юниорок). Соревнования проходили на трассе длиной в один километр.

Каждая команда могла выставить до четырёх спортсменов в каждый из взрослых заходов и до трёх в юниорских соревнованиях. Лучшие в командном зачёте определялись по сумме мест трёх лучших спортсменов среди взрослых и двух лучших — среди юниоров.

Cборная России завоевала семь золотых медалей Кубка Европы из десяти.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты 
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Мужчины и юниоры 

 Сборная России потеряла первое командное место на дистанции 20 км после допинговой дисквалификации Александра Иванова, которая произошла в 2019 году.
 8 февраля 2018 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о санкциях в отношении ходока Михаила Рыжова. На основании данных биологического паспорта был сделан вывод о применении спортсменом допинга. Все его выступления с 9 сентября 2012 года по 2 июня 2015 года были аннулированы, в том числе второе место на Кубке Европы по ходьбе — 2013 на дистанции 50 км с результатом 3:44.41. После этой дисквалификации у сборной России осталось только два зачётных результата, из-за чего она потеряла победу в командном первенстве.

Женщины и юниорки 

 7 февраля 2019 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 3 года российской легкоатлетки Аниси Кирдяпкиной. Решение было принято Спортивным арбитражным судом на основании отклонений в биологическом паспорте спортсменки, которые указывали на применение допинга. Все результаты Кирдяпкиной с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года были аннулированы, в том числе первое место на Кубке Европы по ходьбе — 2013 на дистанции 20 км с результатом 1:28.39.
 Россиянка Екатерина Медведева, выигравшая заход на 10 км среди юниорок (результат 44.45), была дисквалифицирована в связи с положительной допинг-пробой на ЭПО.

Примечания

Ссылки 
 

Кубки Европы по спортивной ходьбе
Май 2013 года
Спорт в Европе в 2013 году
Спорт в Словакии в 2013 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Словакии
2013 год в лёгкой атлетике
События 19 мая